La gara si è tenuta il 20 luglio 2005.

Classifica finale

DNS = Non Partito

Campionati mondiali di nuoto 2005
Competizioni di nuoto di fondo